La Brisa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Brisas, Nuevo León, ort, General Terán, 
 La Brisa, Guanajuato, ort, Abasolo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar